Чемпионат Аргентины по футболу 2013/2014 — это 85-й сезон в высшем дивизионе аргентинского футбола. Он состоит из двух частей: первая, разыгрываемая во второй половине первого года, носит название «Инисиаль 2013», а вторая, разыгрываемая в первой половине второго года — «Финаль 2014». Чемпионат начался 2 августа 2013 и завершится в 18 мая 2014 года.

Победителем Инисиаля 2013 стал «Сан-Лоренсо», и он примет участие в Кубке Либертадорес 2014, а победитель Финаля 2014 — в Кубке Либертадорес 2015.

Формат 
В чемпионате участвуют 20 команд. По его итогам будут выявлены победители двух частей — Инисиаля 2013 и Финаля 2014. В конце сезона двое победителей разыграют между собой звание суперчемпиона. Последние три команды в таблице вылета напрямую покинут первый дивизион.

Команды

Смены тренеров 

 И. о. главного тренера
 Инисиаль
 1.   Фабио Радаелли был и. о. главного тренера в 5-м матче.
 2.  И. о. главного тренера, но позже стал полноправным тренером.
 3.   Игнасио Карлос Гонсалес был и. о. главного тренера в 11-м матче.
 4.  И. о. главного тренера.

Инисиаль 

Инисиаль — это первый турнир сезона. Он начался 2 августа и закончится 8 декабря 2013 года.

Турнирная таблица 

Источник: Posiciones de Primera División Torneo Inicial 2013/2014
Правила классификации: 1 − количество очков; 2 − разница забитых и пропущенных мячей; 3 − количество забитых мячей; 4 − количество очков в матчах между командами; 5 − количество забитых мячей в матчах между командами.Эти правила не относятся к определению чемпиона − в случае равенства очков между двумя или более командами в конце турнира будет проведён дополнительный матч на нейтральном стадионе.

Результаты матчей

Матчи

Лучшие бомбардиры

Финаль

Положение команд 

Источник: Posiciones de Primera División Torneo Inicial 2013/2014
Правила классификации: 1 − количество очков; 2 − разница забитых и пропущенных мячей; 3 − количество забитых мячей; 4 − количество очков в матчах между командами; 5 − количество забитых мячей в матчах между командами. Эти правила не относятся к определению чемпиона − в случае равенства очков между двумя или более командами в конце турнира будет проведён дополнительный матч на нейтральном стадионе.

Результаты матчей

Общая таблица чемпионата 
Общая таблица чемпионата используется для определения участников Южноамериканского кубка 2014 и Кубка Либертадорес 2015.

<small>
 (*) Участники Кубка Либертадорес 2014;
  Зона попадания в Кубок Либертадорес 2015;
  Зона попадания в Южноамериканский кубок 2014;

<small>
|}

Таблица вылета 
Таблица вылета (или таблица среднего количества очков) показывает среднее количество очков, набранных командами за последние 3 сезона, за матч (каждый сезон состоит из 2 частей — Инисиаля и Финаля).

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 2013-14 на Soccerway
 Официальный регламент
 Чемпионат Аргентины 2013-14 на Football-Lineups

2013/2014
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2013 году
Спорт в Аргентине в 2014 году